Farès Brahimi – calciatore algerino
 Lakhdar Brahimi – diplomatico e politico algerino
 Mërgim Brahimi – calciatore albanese naturalizzato kosovaro
 Saïd Brahimi – calciatore francese
 Yacine Brahimi – calciatore algerino